grochówka – zupa z grochu
 Grochówka – kolonia w województwie mazowieckim
 Grochówka – wieś w województwie mazowieckim
 grochówka – odmiana jabłoni